Dan hace referencia a varios artículos:

Graduación
 Dan, niveles del sistema de graduación Dankyuisei para artes marciales, juegos y otros.

Lugares 
 Río Dan, el mayor afluente del río Jordán, Israel,
 Tel Dan, yacimiento arqueológico en Galilea, Israel,

Personas y personajes de ficción
 Dan (patriarca), personaje bíblico, ascendiente de la tribu de Dan en Egipto.
 Dan Mihai Bălan (1979´-) es un cantante, productor y compositor moldavo.
 Daniel Louis "Dan" Castellaneta (1957-), actor de voz, actor y comediante estadounidense.
 Dan Hibiki, personaje ficticio perteneciente a la saga de videojuegos Street Fighter.
 Dan Schneider (1966-), escritor y productor estadounidense.
 Daniel Jonathan "Dan" Stevens (1982-), actor británico.
 Fiódor Ilich Dan (1871-1949), dirigente menchevique ruso.
Pueblo dan etnia de Liberia y Costa de Marfil, conocido también como gio o yaKuba

Acrónimo 
 D.A.N., Desinfección de Alto Nivel, proceso de desinfección de material médico,

Otros 
 Dan, papel feminino el la ópera china